Attention (canção de Charlie Puth)
 Attention (canção de The Weeknd)

Desambiguação